Браково — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Браково — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Браково — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.